Шиндлер може да се отнася за:

 Оскар Шиндлер, немски индустриалец и хуманист (1908 – 1974)
 Списъкът на Шиндлер, филм от 1993 г. разказващ за судетския германец и бизнесмен Оскар Шиндлер